Le terme Îles du Nord peut faire référence :
aux Northern Isles, groupe d'îles situées au Nord de l'Écosse ;
aux Îles du Nord, région fictive du monde du jeu de rôles Warhammer ;
au nom donné jusqu'en 2007 aux îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, formant l'arrondissement de Saint-Martin-Saint-Barthélemy